Кубок Болгарії з футболу 2000—2001 — 61-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул вперше здобув Литекс (Ловеч).

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 вересня 2000

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 вересня 2000

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 листопада 2000

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 листопада 2000

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|21 листопада/2 грудня 2000

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|22 листопада/2 грудня 2000

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|23 листопада/2 грудня 2000

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|24 лютого/4 квітня 2001

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|7 березня/4 квітня 2001

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|18 квітня/2 травня 2001

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на rsssf  

2000–2001
Болгарія
Болгарія
2000 у болгарському спорті
2001 у болгарському спорті